El término hilera puede hacer referencia a:

 Hileras, apéndices que tienen las arañas.
 Hilera, fila de soldados perpendicular al frente.
 Hilera, herramienta para fabricar hilos de metal.
 Hilera, banda de rock de Filipinas.